Курт Андерс Вальдемар Лундквист (; , Чила, Швеция — , Симрисхамн, Швеция) — шведский легкоатлет, бронзовый призер летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) в эстафете 4×400 м.

Биография 

Выступал за стокгольмский легкоатлетический клуб IK Mode. На олимпийских играх в Лондоне (1948) в составе национальной сборной завоевал бронзовую медаль в эстафете 4х400 (3:16.0).

Ссылки 

http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/lu/kurt-lundquist-1.html 

Бегуны на короткие дистанции Швеции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года